Улица Ю́рия Смирно́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Юрия Смирнова — улица в Костроме.
 Улица Юрия Смирнова — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Юрия Смирнова — улица в Виннице.
 Улица Юрия Смирнова — улица в Донецке.

См. также 
 Улица Макса Смирнова — улица в городе Туле.